Zeitumkehr steht für:

 Zeitumkehr (Filmtechnik), eine Aufnahme- bzw. Wiedergabetechnik beim Film
 Zeitumkehr (Physik), ein Begriff aus der klassischen und der nichtrelativistischen Quantenmechanik